Nationale weg 1 (Albanië)
Nationale weg 1 (Japan)
Nationale weg 1 (IJsland), zie Þjóðvegur 1
Nationale weg 1 (Vietnam), zie Quốc lộ 1A

Zie ook
Voor overige N-wegen zie N1 (doorverwijspagina)